Huberta ist 
 die weibliche Form des Namens Hubert:
 Huberta von Bronsart (1892–1978), deutsche Biologin
 Huberta von Gumppenberg (1910–1999), deutsche Sozialarbeiterin und Religionspädagogin
 Huberta Heres (* 1934), deutsche Klassische Archäologin

 der Name eines Asteroiden, siehe (260) Huberta
 der Name eines weiblichen Flusspferds, das durch ganz Südafrika wanderte, siehe Huberta (Flusspferd)
 der Name des Esels, der den größten Schnadezug der Welt in Brilon anführt